Rotherham kan syfta på:

 Rotherham – en stad (town) i South Yorkshire i England
 Metropolitan Borough of Rotherham – ett storstadsdistrikt i South Yorkshire, England
 Rotherham County FC
 Rotherham Town FC
 Rotherham United FC
 Rotherham, Nya Zeeland

Se även 
 Rotterdam